Lawrence Lindo ist der Name folgender Personen:
* Lawrence Lindo (Segler) (* 1946), bermudischer Segler, Olympiateilnehmer 1976
 Lawrence Lindo († 1989), jamaikanischer Musikproduzent, siehe Jack Ruby (Musikproduzent)

Siehe auch:
 Laurence Lindo (1911–1980), jamaikanischer Diplomat